Az 1961-es magyar férfi másodosztályú vízilabda-bajnokságban nyolc csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
Népsport 1961.09.17.

1961
Magyarferfivizilabdabajnoksag